Jan Čapek je jméno několika osobností:

 Jan Čapek ze Sán  († po 1445) – husitský polní velitel a vůdce sirotků
 Jan Čapek (táborita) (14. – 15. stol.) – český spisovatel a kněz, spoluzakladatel táboritů
 Jan Vratislav Čapek (1842–1909) – českoamerický novinář a spisovatel
 Jan Čapek (legionář) (1876–1918) – spoluzakladatel čs. legií v Itálii
 Jan Čapek (teolog) (* 1934) – český evangelický farář a teolog
 Jan Čapek (designér)
 Jan Čapek (právník) – meziválečný brněnský advokát, prezident Moravské advokátní komory
 John Capek (* 1946) – australský hudební skladatel a klávesista českého původu